Foglia oro, un sottilissimo foglio d'oro utilizzato per decorare le superfici
Le foglie d'oro, un film del 1950